Фърги може да се отнася до:

 Стейси Фъргюсън (р. 1975), американска певица
 Алекс Фъргюсън (р. 1941), шотландски треньор
 Сара (Йорк) (р. 1959) -Сара, херцогинята на Йорк, бившата съпруга на принц Андрю